Fabián Gómez puede referirse a:

Fabián Gómez, mejor conocido como Solgom es un fugitivo de la ley perseguido por ser el creador de varias organizaciones pedófilas y traficantes de órganos en 22 países distintos